

Cancelleria 
 7H – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 7H – codice vettore IATA di Coredon Airlines e Era Aviation